Сулли, в верхнем течении Мордовские Сулли — река в России, протекает по Ермекеевскому району Башкортостана. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна 127 км².

Начинается в открытой местности северо-западнее села Купченеево. Течёт в юго-западном направлении через сёла Новые Сулли и Кушкаран, между ними протекает по окраине дубового леса. Устье реки находится в 3 км по правому берегу реки Ря в селе Рятамак.

В 5 км от устья, по правому берегу реки впадает река Татарские Сулли.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ик от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101312111100027902.

Примечания 

Бассейн Ика (приток Камы)
Реки Ермекеевского района